L'ambasciatore, film diretto da Baldassarre Negroni (1936)
 L'ambasciatore (Die botschafterin), film diretto da Harald Braun (1960)
 L'Ambasciatore –  romanzo di Erico Verissimo pubblicato nel 1965